Janesville (Iowa)
Janesville (Minnesota)
Janesville (Wisconsin)

Desambiguação